Edward Anseele – politico e giornalista belga
 Edward Anseele Jr. – politico e partigiano belga, figlio del precedente